Golędzinów – wieś w powiecie trzebnickim
 Golędzinów – osiedle na warszawskiej Pradze-Północ.
 Golędzinów (jurydyka) – warszawska jurydyka